Була́т Гази́зович Аюха́нов (13 сентября 1938, Семипалатинск — 13 декабря 2022, Алма-Ата) — казахский советский артист балета, балетмейстер и педагог. Солист Театра оперы и балета Казахской ССР (с 1957), руководитель Алма-Атинского хореографического училища (с 1964), основатель и бессменный руководитель «Молодого балета Алма-Аты» (1967, с 2003 года — Государственный академический театр танца Республики Казахстан). Считался «живой легендой» казахстанского балета.

Биография 
Булат Аюханов родился 13 сентября 1938 года в Семипалатинске. Отец — Куватов Газиз был репрессирован. Мать — Рахиля Аюханова после войны переехала в Алма-Ату с тремя детьми. Здесь в 1955 году Булат окончил Алма-Атинское хореографическое училище, после чего в 1955—1957 годах проходил стажировку в Ленинградском хореографическом училище, где среди прочих учеников общался с Рудольфом Нуреевым — их обоих объединяла фанатическая влюбленность в классический танец. После окончания обучения вернулся в Алма-Ату.

В 1957—1959 годах был солистом балета Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. С 1959 по 1964 год обучался на балетмейстерском отделении Московского государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) на курсе профессора Захарова, которое окончил с отличием.

В 1964 году, в возрасте 26 лет, Аюханов стал художественным руководителем Алма-Атинского хореографического училища. Продолжая работать в театре имени Абая как танцовщик и балетмейстер, он вместе с ведущей балериной Инессой Манской параллельно выступает в организованном ими «Театре двух актёров». В  году основал ансамбль хореографических миниатюр «Молодой балет Алма-Аты», в репертуар которого вошла большая часть программ «Театра двух актёров». В этой труппе Аюханов был одновременно исполнителем, педагогом, руководителем, и даже концертмейстером занятий. Он позиционировал «Молодой балет Алма-Аты» как коллектив солистов, где нет традиционного для театра кордебалета и практически каждый артист имеет собственный сольный репертуар. Ансамбль, состоящий из 35 артистов, многократно гастролировал по Европе и Азии, участвовал в фестивалях искусства «Русская зима» (Москва) и «Белые ночи» (Ленинград). В 1971 году коллектив был удостоен звания «Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана», в 1975 году переименован в «Государственный ансамбль классического танца Казахской ССР», в 1998 году получил звание «академический», в 2003 году стал «Государственным академическим театром танца Республики Казахстан».

Булат Аюханов — профессор искусствоведения, член общественной организации «Международная академия информатизации» (с 2004).

Скончался 13 декабря 2022 года.

Постановки 
В 1965—2010 годах осуществил более тридцати балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на сценах Дворца съездов и Большого театра СССР (в рамках Дней Казахстана в Москве, 1966), в канадском Монреале (в рамках ЭКСПО-67), во Франции (в рамках дней Амре Кашаубаева в Париже), лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле (в рамках фестиваля «Из сердца Средней Азии», 2006).

В 2010 году Аюханов поставил балет «Белое облако Чингисхана» по одноимённой книге Чингиза Айтматова.

Постановки в других театрах:
 «Петрушка» И. Стравинского (Бишкек)
 «Кыз Жибек» Е. Брусиловского; казахский танец «Ак-ку» («Лебеди») на музыку Сугураи в Государственном народном ансамбле (Улан-Удэ).
 «Караван» Т. Кажгалиева (Ленинград).
 «Кармен-сюита» Р. Щедрина, «Саломея» на музыку М. Лившица, «Болеро» М. Равеля, «Любительница абсента» А. Алексеева, «Дама с камелиями» на музыку Дж. Верди (Красноярск).
 хореографическая версия Первого фортепианного концерта П. И. Чайковского (антреприза Е. Гильфановой, Москва).
 «Проделки Насреддина» С. Юдакова, Большой театр имени Алишера Навои; «Рапсодия на тему Паганини» С. Рахманинова, Национальная академии хореографии (Ташкент).
 «Болеро» М. Равеля, «Фархад и Ширин» на музыку А. Меликова, «Кармен-сюита» Р. Щедрина (Измир, Турция).

Библиография 
 «Мой балет», Алма-Ата, Онер, 1988.
 «Биография чувств», Алматы, фонд «Сорос-Казахстан», 2001.
 «Витражи балета, или па-де-бурре по жизни», Алматы, Онер, 2008 .

Фильмография

Фильмы «Казахфильма» 
 1984 — «Бойся, враг, девятого сына»
 1986 — «История слабой женщины»
 1986 — «Тайны мадам Вонг»
 1986 — «Несибели»
 1987 — «Сказка о прекрасной Айсулу»
 1990 — «Повелитель тьмы»

Документальные фильмы 
 «Репетиция» (реж. А. Машанов, 1967)
 «Рисунок мелом» (реж. М. Айманов)
 «Вдохновение» (реж. М. Васильев)

Признание и награды 
 1972 (25 декабря) — лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Курмангазы
 1973 — народный артист Казахской ССР
 2000 — лауреат премии Независимого клуба меценатов Казахстана «Платиновый Тарлан».
 2008 — Золотая премия международного фестиваля танца «Фомгед» (Турция).
 2010 — международная Сократовская премия в области культуры и искусства (International Socrates Prize).
 2006 — почётный гражданин Стамбула, Семипалатинска, Экибастуза.
 2018 — медаль «20 лет Астане»
 2018 (5 декабря) — Указом Президента РК награждён орденом «Барыс» I степени за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства, многолетнюю творческую деятельность
 2019 (13 сентября) — почётный гражданин города Алматы — за большой вклад в развитие сферы культуры и искусства города.

Афоризмы Аюханова 
 Не связывайтесь с балетом, иначе на остальную жизнь не будет времени.
 Если не умеешь танцевать на сцене, танцуй по радио — никто не сделает замечания.
 Танец — дитя музыки, и умереть они могут только вдвоем.
 Когда полыхает сердце — руки говорят.
 Если в тебе не живёт музыка, это не значит, что её нет.
 Не говорите при жизни артиста о нём в прошедшем времени.
 Важно, чтобы слава не опередила меня, чтобы я не увидел её спину.
 Красивых слов в жизни больше, чем красивых дел и красивых тел.
 В балете стареют не по годам, а по частям.
 Артист доступен миллионам, но миллионы недоступны артисту.
 Не сори обещаниями — замусоришься.
 Не шамкай на сцене, если роль не по зубам.
 Глупость — бессмертный талант.
 Душа не стареет, стареет бездуховность.

Примечания

Ссылки 
 Булат Аюханов на сайте Алма-Атинского хореографического училища
 Булат Аюханов на сайте «КиноТеатр.Ру»
 Официальный сайт Государственного академического театра танца Республики Казахстан

Балетмейстеры Казахского театра оперы и балета
Выпускники Алма-Атинского хореографического училища
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Руководители Алма-Атинского хореографического училища
Народные артисты Казахской ССР
Лауреаты Государственной премии Казахской ССР
Почётные граждане Алма-Аты